Хора может обозначать:
 Хора — монастырь в Константинополе.
 Хора — народный танец-хоровод.
 Хора — сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса.
 Хора — стадия развития в психоанализе по Юлии Кристевой.
 Хора — мёртвый язык в языковой семье тупи.
 Хора — диакритический знак огласовки звука «О» в письменности гурмукхи.
 Хора — женское имя во времена Царской России (Махора).
 Хора — ветвь традиционной индийской астрологии Джьотиша.

Фамилия 
 Хора, Фредерик Бэйард (1908—1984) — британский миколог.
  (род. 1931) — немецкий и австралийский физик-теоретик.
  (род. 1988) — румынский футболист.

Топоним 
 Хора — река в Октябрьском районе Югры, приток Ендыри.
 Хора — река в Советском районе Югры, приток Супры.
 Хора — село в Цунтинском районе Дагестана.
Греция
 Хора (Самос) — малый город на Самосе.
 Хора (Месиния) — малый город в периферийной единице Месиния.

См. также 
 Хор (значения)